Panorama urbà, traducció proposada de skyline
 Art:

 panorama, desplegament d'una imatge en art o fotografia 
 Panorama en moviment, dispositiu teatral
 pintura panoràmica, obres d'art massives que revelen una visió àmplia i que abasta tot un tema en particular
 Panorama, una secció del programa oficial del Festival Intermacional de Cinema de Berlín
 Obres:
 Panorama (Gibraltar), periòdic de Gibraltar

 Panorama (programa de televisió espanyol),

 Panorama (revista italiana) revista italiana
 Panorama (revista espanyola), revista espanyola
 Panorama (Veneçuela), periòdic de Veneçuela
 Panorama (sèrie de televisió) sèrie de televisió de la BBC
 Informàtica:

 Panorama (enginy base de dades)
 Panorama (GIS)
 Panorama (composició tipogràfica), enginy de processament de textos
 Panorama Tools, font oberta
 Panorama Software, companyia informàtica del Canadà
 Toponímia: 
 Panorama (São Paulo
 Panorama (Tessalònica), a Grècia
 Panorama City, Los Angeles, Califòrnia
 Panorama Hills (Calgary), Alberta, Canadà
 Panorama Hills (Califòrnia) a San Luis Obispo County, Califòrnia
 Panorama Lounge, a Toronto, Canadà
 Panorama Park, població dels Estats Units a Iowa
 Panorama Ski Resort, prop d'Invermere, Colúmbia Britànica
 Panorama Village, Texas
 Pleven Panorama, a Bulgària